Dirk Böcker ist der Name folgender Personen:

* Dirk Böcker (Offizier) (* 1945), deutscher Offizier der Luftwaffe
 Dirk Böcker (Fußballspieler) (* 1976), deutscher Fußballspieler